Bosznia-Hercegovina
 Podgorje, falu Bileća községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Podgorje, falu Banovići községben, a Tuzlai kantonban
 Podgorje, falu Mostar községben, a Hercegovina-Neretvai kantonban
 Podgorje, falu Višegrad községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
 Podgorje, falu Gvozd községben, Sziszek-Monoszló megyében
 Podgroje, falu Pozsegaszentpéter (Kaptol) községben, Pozsega-Szlavónia megyében
 Podgorje, falu Orebić községben, Dubrovnik-Neretva megyében
 Podgorje, falu Verőce községben, Verőce-Drávamente megyében
 Podgorje Bednjansko, falu Bednja községben, Varasd megyében
 Podgorje Bistričko, falu Máriabeszterce községben, Krapina-Zagorje megyében
 Podgorje Bračevačko, falu Drenje községben, Eszék-Baranya megyében
 Podgorje Jamničko, falu Pisarovina községben, Zágráb megyében
 Podgorje Krnjačko, falu Krnjak községben, Károlyváros megyében
 Kameničko Podgorje, falu Lepoglava községben, Varasd megyében
 Podgorje vára más néven Turanj, várrom Draga Svetojanska településen

 Szlovénia
 Podgorje, falu Apače községben, Pomurska régióban
 Podgorje, falu Kamnik községben, Közép-Szlovénia régióban
 Podgorje, falu Koper községben, Obalno-kraška régióban
 Podgorje, falu Slovenj Gradec községben, Koroška régióban
 Podgorje pod Čerinom, falu Vojnik községben, Savinjska régióban
 Podgorje pri Pišecah, falu Brežice községben, Posavska régióban